Monika Olejnik-Wasowska
 Monika Makowska-Wasowska